Termin GEH ima više značenja.

 Triacilglicerol lipaza, enzim
 GEH statistički podatak